Grand Opera House steht für:

 Grand Opera House (Belfast), Opernhaus in Belfast, Nordirland

im NRHP gelistete Objekte:
 Grand Opera House (Georgia), ID-Nr. 70000196
 Grand Opera House (Iowa), ID-Nr. 02001029
 Grand Opera House (Kansas), ID-Nr. 80001474
 Grand Opera House (Minnesota), ID-Nr. 09001152
 Grand Opera House (Mississippi), ID-Nr. 72000696
 Grand Opera House (Galveston County, Texas), ID-Nr. 74002071
 Grand Opera House (Uvalde County, Texas), ID-Nr. 78002996